Вундед-Ни (от  — «Раненое колено») — может означать:

Топоним 
  — место, определённое переписью в индейской резервации Пайн-Ридж в округе Оглала-Лакота, Южная Дакота, США.
  — избирательный участок в округе Шеридан, штат Небраска, США.
  — гора в округе Оглала-Лакота, Южная Дакота, США.
  — ручей в округе Оглала-Лакота, Южная Дакота, США.

Музыка 
 «Wounded Knee» — песня 1989 года из альбома Ника Кершоу The Works.
 «Wounded Knee» — инструментальная пьеса группы Primus 1993 года из альбома Pork Soda.
 «Wounded Knee» — песня 1997 года .
 «» — альбом Юкки Куоппамяки 1973 года.

См. также 
 Бойня на ручье Вундед-Ни
 Инцидент в Вундед-Ни 1973 года